Воин радуги — термин, который может означать:

 «Воин радуги» — американская драма 1993 года, режиссёр Майкл Тачнер
 «Воин радуги» — французская историческая драма 2006 года, режиссёр Пьер Бутрон

См. также 

 «Rainbow Warrior» — серия судов организации «Гринпис»